È solitamente acronimo per Arts and Entertainment (Arti ed intrattenimento)
 A&E – rete televisiva statunitense
 Always and Everyone – una serie televisiva inglese
 A&E Records – un'etichetta discografica
 A&E Networks – società statunitense operante nel settore dei media

Altri

Accident and Emergency, termine usato per indicare il Pronto Soccorso di un ospedale nel Regno Unito
A+E Networks Italia – società italiana operante nel settore dei media, divisione di A&E Networks

Altri progetti